Beumer ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Beumer († 2011), niederländischer Fußballspieler
 Bouke Beumer (* 1934), niederländischer Europapolitiker
 Hans Beumer (1884–1945), deutscher Pädiater und Hochschullehrer
 Isabeella Beumer  (* 1950), deutsche Vokalartistin und Lyrikerin
 Johannes Beumer (1901–1989), deutscher katholischer Theologe
 Jürgen Beumer (1948–2018), bürgerlicher Name des Schlagersängers Jürgen Marcus
 Marcel Beumer (* 1969), niederländischer Radrennfahrer
 Nicole Beumer (* 1965), niederländische Squashspielerin
 Otto Beumer (1849–1918), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Philipp Jacob Beumer (1809–1885), deutscher Jugendbuchautor
 Toos Beumer (* 1947), niederländische Schwimmerin
 Wilhelm Beumer (1848–1926), deutscher Politiker

Beumer bezeichnet
 kurz die Beumer Group, Hersteller von Förderanlagen in der Intralogistik

Siehe auch:
 Bäumer
 Baeumer
 Beumers